Health un film américain de Robert Altman sorti en 1980.
 Health un magazine américain
 Health, groupe de rock.